L'espressione Big Mountain ("Grande montagna" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Big Mountain – montagna dell'Alaska (Stati Uniti)
 Big Mountain – altopiano dell'Arizona (Stati Uniti) detto anche "Black Mesa"
 Big Mountain – montagna e comprensorio sciistico del Montana (Stati Uniti)
 Big Mountain – montagna dell'Oklahoma (Stati Uniti)
 Big Mountain – montagna della Pennsylvania (Stati Uniti)
 Big Mountain Air Force Station – base aerea dell'Aeronautica militare statunitense in Alaska (Stati Uniti)
 Big Mountain Ridge – comunità non incorporata della California (Stati Uniti)
 Passo Big Mountain – passo dello Utah (Stati Uniti)

Altro 
 Big Mountain – stile sciistico di discesa da ripidi pendii sorto nell'ambito del "freeskiing" 
 Big Mountain – gruppo musicale statunitense
 Big Mountain 2000 – videogioco
 Big Mountain Short Film Festival – festival cinematografico di Ohakune (Nuova Zelanda)